Вадим Юрьевич Курылёв (30 мая 1964, Ленинград) — советский и российский рок-музыкант, поэт, композитор, аранжировщик и мультиинструменталист. Лидер группы «Электрические партизаны». Гитарист «Адаптации» и «Зимовья Зверей». Наиболее известен как бывший участник «ДДТ» (1986—2002). Также играл в «Разных людях» (2007—2022).

Биография 
Родился в Ленинграде. Мать — театральный работник, отец был инженером. Закончил спецшколу № 169 с углублённым изучением английского языка, в которой двумя классами старше учился и Валерий Кирилов («Зоопарк»). В шестом классе увлёкся рок-музыкой, начал учиться играть на гитаре. В 7 классе появился школьный ансамбль, а в последующие годы Вадим участвовал параллельно в нескольких школьных группах («The Dreams», «Парадокс»).

Первую песню (с собственным текстом) написал в 16 лет. Она называлась «Лабиринт». До этого сочинял на стихи друзей и известных поэтов.

После школы поступал в Институт культуры. Не поступив, пошёл учиться на киномеханика в ПТУ № 16. Музыкального образования не имеет.

В 1982 году был призван в армию, служил в пограничных войсках в Карелии. После учебной части попал в ансамбль песни и пляски Северо-Западного пограничного округа, где играл на бас-гитаре.

Во время службы в армии, в 1983 году, В. Курылёв вместе с Александром Смирновым записал магнитоальбом «Маскарад без претензий».

В 1986 году был приглашён в группу «ДДТ», где играл до 2002 года: сначала в качестве басиста, затем гитариста, а также аранжировщика многих песен и программ.

 У нас в «ДДТ» было объединение людей, которое в шутку называли «ум, честь и совесть». Умом был Андрей Васильев, честью Игорь Доценко, и Вадик Курылёв совестью. Эта группа имела своё мнение, и к нему Юра прислушивался. Принесёт он новую песню, все охают-ахают, а Вадик говорит: «Мы что, второй „Аквариум“?! Я это играть не буду». И на том дело останавливалось. Юра перелопачивал всю аранжировку, работал, пока не добивался результата.

С группой «ДДТ» В. Курылёв отыграл на всех студийных альбомах, начиная с «Я получил эту роль» и заканчивая «Единочество II», на концертных — до «Город без окон. Вход» и «Город без окон. Выход».

В 1988—1990 гг. на студии фирмы «Мелодия» в Ленинграде с помощью Юрия Морозова были записаны альбомы «Тусклое Солнце» и «Никто». Юрий Морозов здесь являлся не только звукорежиссёром, но и продюсером, помогая Курылёву в аранжировках и создании нужного музыкального настроения.

Параллельно с «ДДТ» Курылёв участвовал в других проектах. Один из них — «Дубы-Колдуны», шуточный кавер-проект, собравший музыкантов из разных групп (ДДТ, НЭП, Алиса).

Работал с Юрием Морозовым (бас-гитара Курылёва звучит на пластинке «Идиотека» и магнитоальбоме «Красная тревога/Концерт с ДДТ на 6-м рок фестивале»), также «Опыты» Александра Ляпина (впоследствии получившие продолжение в группе Feedback).

На протяжении всего этого времени продолжал писать собственные песни. Некоторые из них — «Тусклое Солнце», «Маскарад», «Судьбы и стены», «Последний Адам», «Харакири», «Вечный джаз» — включались отдельными номерами в концертные программы «ДДТ».

В 1996 году закончился процесс создания на студии «ДДТ» очередного сольного альбома В. Курылёва — «Булавка для бабочки».

В августе 1999 года на студии «ДДТ» Курылёвым была записана тридцатиминутная импровизация «Боливия» (звукорежиссёр — Игорь Сорокин), посвящённая последнему походу Че Гевары. Альбом не был издан. В нём практически нет гармонической музыки — только гитарные фоны, шумы, лязг и стон заведённых усилителей.

В апреле-мае 2001 года в студии «ДДТ» был завершён 4-й сольный альбом Вадима Курылёва «Дождаться Годо».

В 2002 году Вадим Курылёв покинул группу «ДДТ».

Последняя пластинка «ДДТ», на которой слышны гитара и бэк-вокал Курылёва — «Единочество». Как сказал Шевчук, они расстались друзьями, и гитарист занялся сольным проектом. Решение уйти мотивировалось тем, что «у нас в ДДТ не было никогда личных отношений. Когда мы были наиболее близки, это означало, что наши вкусы и взгляды на музыку и на искусство максимально сходились. Такое положение вещей, конечно, исходило от Юры. Если ты не разделяешь хотя бы тотального направления его творческих чаяний, то не можешь вызвать в нём симпатию, достаточную для хороших отношений. Или надо быть техником. Повод — ерунда. Какая-то небольшая стычка, которых во время работы бывали сотни, лишь приблизила то, что уже, в сущности, было решёно».

…Сознанием понимаю, что ДДТ всё равно группа выдающаяся, а Шевчук — незаурядный автор; но для меня это уже мало что значит, другие интересы в музыке… Я свободный человек, захотел и ушёл. Ни с чем это не связано, кроме моего желания… Приобрёл творческую свободу, новый круг общения, уверенность в себе, вдохновение, радость чувствовать себя настоящим музыкантом, очень многое приобрёл! Потерял совсем немного — заработную плату

В новую группу, созданную В. Курылёвым после ухода из ДДТ, вошли Михаил Нефёдов (барабаны) и Павел Борисов (бас-гитара), которого вскоре сменил Павел Вовк. Группа называлась «Курылёв-бэнд», затем переименовались в «Эквилибриумбэнд», с конца 2004 года носит название «Электрические партизаны».

В июне-сентябре 2003 года на студии «АнТроп» записывался очередной альбом, получивший название «Эквилибриум».

В августе-сентябре 2005 года Курылёв, при участии Михаила Нефёдова, Михаила Чернова и Ивана Васильева, записал альбом «Беглец», состоящий из ремейков собственных песен 1980—1990-х гг.

Также с 2007 года по 2013 Курылёв являлся бас-гитаристом группы «Разные люди». После ухода Андрея Васильева взял в руки гитару.

Помимо работы с «Электрическими партизанами» и «Разными людьми» продолжает сольные выступления с акустическими и экспериментальными электроакустическими программами. Участвовал в 33-м Международном музыкальном фестивале Bardentreffen в Германии (2008). В 2009 году стал дипломантом Грушинского фестиваля.

В своих сольных выступлениях называет себя «акустическим партизаном».

Осенью 2008 года вышел акустический альбом Вадима Курылёва — «Тонкая игра».

В 2009 году вышел интернет-релиз инструментального альбома психоделических импровизаций и авангардного джаза Курылёва «Metrophobia». Также в 2009 году организовался социально-протестный музыкальный проект «Подпольный фронт», в который вошли сам Курылёв, Александр Чернецкий, Михаил Борзыкин, Юрий Рулёв, Михаил Новицкий, Сергей Паращук. В том же году началось творческое сотрудничество В. Курылёва и Сергея Летова. В 2011 году после нескольких совместных концертов проекта, названного «KILLDOZER», был записан инструментальный альбом «Fuck The System Jazz». Кроме того, с лета 2011 года Сергей Летов участвует в некоторых концертах «Электрических партизан».

В марте 2012 года был снят видеоклип на песню Вадима Курылёва «Нам нужна Анархия!», записанную вместе с музыкантами Матвеем Огуловым («Союз созидающих») и Олегом «Черепахом» («Азъ»). Проект получил название «Партизаны панка».

В 2014 году вышел акустический альбом ремейков «Фрагменты параллельной жизни», в основном охватывающий репертуар Курылёва и Электрических партизан периода 2009—2012 годов. Название происходит от строки в песне «Смерти не было». На треке «Разные люди» спел Александр Чернецкий.

В декабре 2014 года, вместо ушедшего Олега Горбенко, Курылёв стал гитаристом группы «Адаптация».

В 2018 году выступал вместе с Константином Арбениным в проекте «Двое в городе». Вошёл в состав возрождённого коллектива «Зимовье Зверей».

19 октября 2020 года Министерство юстиции РФ внесло в Федеральный список экстремистских материалов две песни группы «Электрические партизаны»: «Левый террор» и «Звезда и автомат». 9 марта 2021 года экстремистским материалом была признана песня «Революция в нас!». 8 февраля 2022 года — «Жить без власти».

Личная жизнь 
Был женат дважды. Дети: дочь Анастасия (1983 г. р.), сын Артём (2003 г.р.).

Дискография

Изданные студийные альбомы 

 Тусклое Солнце (1988, запись — Мелодия), магнитоальбом
 Никто (1992, запись — Мелодия), винил
 Булавка для бабочки (1997, DDT Records), CD
 Никто/Тусклое солнце (сборник песен 88-90 гг.) (2001, АнТроп), CD
 Дождаться Годо (Курылёв-бэнд) (2001, АнТроп), CD
 Эквилибриум (Эквилибриумбэнд) (2003, АнТроп), CD
 Ингерманландия (Электрические партизаны) (2005, Никитин), CD
 Беглец (2005, Бомба-Питер/Manchester Files), CD
 Контакт (Электрические партизаны) (2007, Бомба-Питер/Manchester Files), CD
 Тонкая игра (2008, Э-Librium) , CD
 Дзен-Анархия (Электрические партизаны) (2009, Выргород), CD
 Век неспокойного солнца (Электрические партизаны) (2010, Выргород совместно с Электрическими партизанами), CD
 Killdozer — Fuck The System Jazz (2011, Э-Librium), CD
 Р. В. И. (Электрические партизаны) (2011), CD
 Чёрный Протуберанец, или Нам нужна Анархия! (Электрические партизаны) (2012), CD
 Фрагменты параллельной жизни (2014, Отделение «Выход»), CD
 Минные поля свободы (Электрические партизаны) (2016, Отделение «Выход»), CD
 Killdozer — War Outsiders (2018, Отделение «Выход»), 2CD
 Небо над Чевенгуром (Электропартизаны) (2019, Капкан Records), CD
 Сквозь время (Электропартизаны) (2021, Капкан Records), CD
 Шум Земли (Электропартизаны) (2022, Союз Мьюзик)

Прочие альбомы и сборники 

 Маскарад без претензий (1983), магнитоальбом, MP3
 Dagmar & Vadim (1997), MP3
 Боливия (инстр.) (1999), MP3
 Снятся длинные дни (1984—1990) (2002), MP3
 Metrophobia (инстр.) (2009), MP3
 Killdozer. Live in Dreadnought (2011), MP3
 Электропартизаны-Remakes (2013), MP3
 Электрические партизаны / The BEST. Авторский сборник (2003—2013) (2013), MP3

в составе группы «Адаптация» 

 2009 — «Песни Любви и Протеста» (гитара)
 2011 — «No Pasaran» (Саунд гитар, помощь при сведении)
 2015 — «Цинга» (гитара, бас-гитара, клавиши, бэк-вокал)
 2015 — «Сбитые лётчики» (гитары, клавиши, бас)
 2017 — «Radio Resistance» (гитары, бас, клавиши)
 2017 — «Олдскул» (гитары, бас, клавиши)
 2019 — «Оруэлл» (гитары)

в составе группы «Разные люди» 

 2007 — «Один день вместе» (бас-гитара, бэк-вокал)
 2008 — «Дороги» (бас-гитара, гитара, органола, блок-флейта, бэк-вокал)
 2010 — «Мазохизм 20 лет спустя» (бас-гитара)
 2013 — «Чернец» (гитара, бас, органола, гармоника, бэк-вокал)
 2018 — Разные люди и Чиж & Co — «Чернецкому — 50!»

в составе группы «Зимовье зверей» 

 2018 — «Новейшая хронология» (гитара)
 2020 — 11 бис (лидер-гитара)

в составе ДДТ 

 1987 — «Я получил эту роль» (бас-гитара, блок-флейта, бэк-вокал)
 1989 — «Предчувствие Гражданской войны» (бас-гитара)
 1989 — «Оттепель» (Бас-гитара, блок-флейта, ак. гитара, бэк-вокал)
 1990 — «Пластун» (бас-гитара, акуст. гитара, бэк-вокал)
 1992 — «Актриса Весна» (бас-гитара, акуст. гитара, бэк-вокал)
 1993 — «Чёрный пёс Петербург» (концерт: бас-гитара, бэк-вокал; студия: акуст. гитара, бэк-вокал)
 1995 — «Это всё...» (бас-гитара, бэки, акуст.гитара, эл. гитара, слайд-гитара)
 1996 — «Любовь» (эл. гитара, акуст. гитара, бас-гитара, бэки)
 1997 — «Рождённый в СССР» (концерт: бас-гитара, бэки; студия: эл. гитара, акуст. гитара, бэки)
 1998 — «Мир номер ноль» (Эл. гитара, ак. гитара, бас-гитара, голоса)
 1999 — «Метель августа» (эл. и ак. гитары, фортепиано, контрабас, перкуссия, бэк-вокал)
 1999 — «Просвистела» (гитары)
 2001 — «Город без окон. Вход» (эл. гитара, голос)
 2001 — «Город без окон. Выход» (эл. гитара, голос)
 2002 — «Единочество. Часть I» (эл.гитара, ак. гитара, клавиши, перкуссия, блок-флейта, балалайка, бэки)
 2003 — «Единочество. Часть II» (эл. гитара, акуст. гитара, бэк-вокал)

в составе группы «Дубы-колдуны» 

 1993 — «Там, за горизонтом» (вокал, бас-гитара)
 1995 — «Не повторяется такое никогда?» (вокал, бас-гитара)

Участие в студийных трибьютах и работах других музыкантов 

 1989 — «Музыка Ха-Ба» группы «Небо и Земля» (бас-гитара)
 1989 — «Красная тревога/Концерт с ДДТ на 6-м рок фестивале» Юрия Морозова (бас-гитара)
 1990 — «Танцы для бездельников» группы «Опасные Соседи» (слайд-гитара, гармоника)
 1991 — «Идиотека» Юрия Морозова (бас-гитара)
 1991 — «Стрекозы дум-дум» группы «Опасные Соседи» (бэк-вокал)
 1992 — «Анаша» Александра Ляпина (бас-гитара)
 1997 — «Пассажир» Рустэма Асанбаева и Нияза Абдюшева (бас-гитара)
 1997 — «Crawfish and Caviar» Anthony «Anto» Thistlethwaite (бас-гитара)
 2000 — «Документальный сон» проекта «А. В. О. С. Ь.» (слайд-гитара — песни «Синие облака», «Это не я»)
 2001 — «Два концерта. Акустика» Юрия Шевчука (гитара, бэк-вокал — песни «Свобода», «Чёрный пёс Петербург», «Париж», «В последнюю осень», «Что такое осень», «Родина», «Прекрасная любовь», «Ленинград»)
 2001 — «Не снимать! Чёрные очки» Рикошета (гитара, бас — композиции «Духи», «Чёрные очки»)
 2002 — «Песни для друга. Часть 2» (Концерт, посвящённый Дюше Романову, 2000)
 2003 — «День рождения Виктора Цоя» (гитара, бэк-вокал — песни «Когда-то ты был битником», «Просто хочешь ты знать»)
 2003 — «Мой друг — музыкант (Трибьют Дюше Романову)» (гитара — трек «Это твоя родина, сынок»)
 2003 — «Трибьют БГ. Часть II — Земля» (песня «Игра наверняка»)
 2005 — «Непридуманный» проекта «А. В. О. С. Ь.» (гитара — песни «Её зовут любовью», «Тревожные игры», «Снова рядом», «Мои слова»)
 2007 — «Юрию Морозову… A Tribute» (песни «Одинокий путь», «Still Got The Blues», «Когда-то ветер»)
 2008 — «Телетеррор» группы «Объект Насмешек» (бас-гитара — песни «Ангел», «Закончить игру»)
 2010 —  Никита Зайцев — «Послезвучие»
 2011 — «Два Солнца» группы «Полковник и Однополчане» (бас, акустическая гитара)
 2013 — «Now & Zen» Никиты Зайцева (гитара, бас, барабаны, перкуссия, блок-флейта, органола)
 2014 — «Хочется убить человека» группы «МалаВер» (гитара, синтезатор)
 2014 — «Мирный атом» группы «URBAN PINOCHET» (вокал — песня «Счастье»)
 2015 — «Реэволюция» группы «КРАНШТЕЙН» (вокал, гитары, бэк-вокал, текст, музыка — песня «Спор со стадом»)
 2015 — «О смыслах» группы «Навигатор» (песня «Маскарад»)
 2016 — «Археология Геополитики» группы «3F Project» (гитара)
 2017 — «Последний день. Памяти друзей» (песня «Последний день»)
 2017 — «Tribute to Вадим Курылёв и Электрические Партизаны — Дух противоречия» (автор песен)
 2017 — «10 лет на крыле» группы Ангел НеБес (вокал — песня «З.и.м.а.»)
 2018 — «АнтиАрмия. Нам не нужна война!» (вокал, гитары, музыка, слова, идея)
 2018 — «Посередине века. Трибьют Константину Арбенину» (песня «Ночи без мягких знаков»)
 2019 — «АнтиАрмия II. Мир без войны» (вокал, гитара, музыка, слова, идея)
 2019 — «Полковник — Трибьют» (гитара, клавиши, бэк-вокал — песня «Будённый»)
 2020 — Стеша Гаврилов — «Туманные дали» (бэк-вокал)
 2021 — Дядя Миша (Михаил Чернов) — «Тоська-сука и другие песни» (гитары, бас, клавиши)
 2021 — Паша Павлов и Артель — «Дела Артельные»
 2022 — Ермен Анти & Art Chaos Community — «Груз 2022» (гитара, клавиши)
 2022 — Западный Фронт — «Встретимся. Песни группы Адаптация» (соло-гитара, бэк-вокал)

Инструменты

Гитары 

 Gibson Les Paul Studio Gothic
 Gibson Les Paul Special
 Gibson Explorer Traditional Pro
 Fender Stratocaster (белый, Япония, «ultrasonic» humbucker pickups)
 Danelectro 12-str.
 Gibson Les Paul Custom
 Takamine TAN45C 6-str.
 Yamaha 12-str.
 Ovation Celebrity

Бас-гитары 

 Rickenbacker 4001 (Gibson Thunderbird humbucker pickups) 1979 года
 Gibson SG Reissue (EMG active humbucker pickups)
 Steinberger Synapse 5-str.

Эффекты 

 Rocktron Austin Gold Overdrive
 Ibanez TS9DX Turbo Tube Screamer
 ProCo Rat Distortion
 Electro-Harmonix Metal Muff
 Xotic RC Booster
 BOSS ODB-3

Рисунки 
В середине 1990-х гг. Вадим Курылёв увлёкся рисованием. Его работы были представлены на экспозициях в арт-центре «Пушкинская, 10» и на выставке «Творчество рок-музыкантов и рок-художников» в ЦВЗ «Манеж».

Я рисовал все ночи напролёт в течение двух-трёх лет. Потом это прошло — наверное, мне это было необходимо именно тогда. Рисовал для себя, долго даже не показывал никому. Но потом показал друзьям художникам — и что же? Сначала мои работы взяли на выставку на «Пушкинской», а вскоре и в выставочный зал «Манеж». Мои странные картинки на картонках висели рядом с работами настоящих художников! Это было что-то нереальное для меня. Я даже перестал рисовать после этого, а может быть, просто пока сказал в живописи всё, что должен был. Моя революция перешла в другие плоскости.

Позже большинство лучших картин были утеряны, а остальные, по мнению их автора, не заслуживают быть выставленными.

Гражданская активность 
В молодости считал себя космополитом. В зрелости стал антиглобалистом.

Песни Вадима Курылёва довольно часто обращены к тематике общественной жизни. Свою идеологическую позицию в конце 2000-х он описывал как «дзен-анархизм»:

Что здесь наиболее реально — дзен или анархия, что утопичнее — физический бунт или освобождение духа? Это два пути, но где-то в космосе пересекаются любые параллели, и хоть дзен-отрешённость спорит с жестокой страстностью революции — именно в споре рождается истина. Дзен как символ свободы духа, анархия как мечта об идеальном социальном строе — сольются ли они когда-то в единое целое, как посчастливилось нашему альбому? Время покажет…

Важное место в творчестве занимает Ингерманландия, Курылёв упоминает её в своих песнях, использует флаг Ингерманландии:

Когда-то, в 1918 году коренные ингерманландские финны пытались добиться независимости для своей родины. Тогда же был разработан государственный флаг Ингерманландии в скандинавском стиле. Такой утопический проект сам по себе интересен с художественной точки зрения: отделение Санкт-Петербурга от России! Как вам такое? Можно было бы написать отличный роман-утопию на эту тему. Но я романов не пишу — пишу песни. Так родилась «Ингерманландия» — песенный альбом.

За песню «Ингерманландия» награждён премией «Ингерманландский можжевельник», которая вручается ежегодно близким к идеям регионализма Ингрии литераторам, художникам, музыкантам, режиссёрам

Однако затем ситуация изменилась: «Вскоре выяснилось, что у меня серьёзные расхождения в политических взглядах с большинством представителей этого движения. Мы с ними разошлись: не поняли друг друга. Поскольку в своё время я написал песню „Ингерманландия“, краеведческое движение использовало её как неформальный гимн Ингрии. Потом оказалось, что мы с ними друг другу совсем чужие. Мне хотелось как-то реабилитироваться. И я решил, что нужно сделать идеологический акцент именно на анархическом обществе в Ингрии. Я не хочу, чтобы Свободная Ингрия была ещё одним капиталистическим государством! Каждой идее своё время. И вот, в определённый момент такая идея меня посетила: художественно-политическая мечта о стране Вольной анархистской Ингрии».

Выступал на концерте «Рок за свободу», а к митингу за сохранение Петербурга, который прошёл 10 октября 2009, была совместно с другими музыкантами записана песня «Город, проснись и сопротивляйся», посвящённая борьбе против строительства «Охта-центра».

Неоднократно появлялся на мероприятиях «Стратегии-31».

31 июля 2011 года играл вместе с Сергеем Летовым в Мемориальном музее истории политических репрессий «Пермь-36» в рамках Международного гражданского форума «Пилорама 2011».

20 мая 2012 года присоединился к «контрольной прогулке» в Санкт-Петербурге по Невскому проспекту до площади Искусств.

1 июня 2012 года выступил на «Фестивале свободы» — митинге-концерте ко Дню защиты детей, на Марсовом поле.

3 июня 2012 года участвовал в митинге против полицейского произвола на Пионерской площади Санкт-Петербурга.

25 июля 2012 года вошёл в созданный в Санкт-Петербурге оргкомитет поддержки группы Pussy Riot.

10 сентября 2012 года вместе со своей группой «Электрические партизаны» сыграл на концерте в поддержку политических заключённых в петербургском клубе «ГлавClub».

12 июня 2013 года поддержал акцию «НЕмитинг за Россию без политзаключённых».

30 августа 2014 года был на антивоенном митинге, на Марсовом поле, в Санкт-Петербурге. Демонстранты выступали против кровопролития на Украине.

В сентябре 2015 года выпустил видеоролик в поддержку журналиста «ОМ» Сергея Вилкова.

20 марта 2016 года вместе с Ерменом Ержановым из «Адаптации» выступил в Донецке.

В июне 2016 года записал видеообращение, посвящённое кампании солидарности с политзаключёнными анархистами и антифашистами.

В 2017 году подготовил сборный рок-проект «Антиармия» с песней «Пока не поздно», против военной службы и милитаризма. Участниками также стали Александр Чернецкий, Илья Чёрт, Михаил Башаков, Сергей Паращук. В 2018 году вышел сборник антивоенных песен «Нам не нужна война» (Lumen, Аквариум, Порнофильмы, Василий К. & Интеллигенты, Собаки Качалова, ЭлектропартиZаны, Андрей Макаревич, Адаптация, Louna, ДМЦ, Центр, Тараканы!, Константин Арбенин и Сердолик, Бригадный Подряд, Юлия Теуникова, Пилот, Ангел НеБес). Но Михаил Борзыкин отказался, заявив, что «„За мир“ — это ни о чём. Нужны какие-то конкретные требования».

Курылёв считался участником петербургского отделения «Автономного Действия». Позиционировал себя как анархо-коммунист. С 2014 года является пацифистом. В 2022 году выступил против войны России с Украиной.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Вадима Курылёва

Музыканты группы «ДДТ»
Анархисты России